Baudouin de Belgique désigne : 
 Baudouin de Belgique (1869-1891), prince de Belgique, duc de Saxe, prince de Saxe-Cobourg-Gotha ;
 Baudouin (1930-1993), roi des Belges.